Mniejsze zło – opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie z 1990 r.
 Mniejsze zło – singel Kasi Kowalskiej z 2003 r.
 Mniejsze zło – polski film w reżyserii Janusza Morgensterna z 2009 r. z Lesławem Żurkiem w roli głównej
 Mniejsze zło – album studyjny zespołu Percival Schuttenbach z 2015 r.